El término «Chihuahuita» es una variante del gentilicio de las personas que residen, proceden o nacieron en el estado mexicano de Chihuahua, aunque también puede referirse a:

 Chihuahuita, localidad del municipio de Cusihuiriachi, en el estado de Chihuahua;
 Chihuahuita, localidad del municipio de Carichí, Chihuahua;
 Chihuahuita, localidad del municipio de Navojoa, en el estado de Sonora;
 Chihuahuita, localidad del municipio de Ahome, en el estado de Sinaloa;
 Chihuahuita, localidad del municipio de Ocosingo, en el estado de Chiapas;
 Chihuahuita, localidad del municipio de Celaya, en el estado de Guanajuato;
 Chihuahuita, nombre histórico de la Hacienda de Chihuahua, actualmente nombrado Cadereyta Jiménez, en el estado de Nuevo León;
 Cerro Chihuahuita, accidente geográfico en el municipio de Nácori Chico, Sonora;
 Cerro Chihuahuita, accidente geográfico en el municipio de Baviácora, Sonora;
 Cerro Chihuahuita, accidente geográfico en el municipio de Madera, Chihuahua,
 Manantial Chihuahuita, afluente en el estado de Morelos.